Ранавалуна II () — королева Имерины с 3 апреля 1868 года по 13 июля 1883 года.

Биография 
Ранавалуна II была вдовой Радамы II. После смерти своей двоюродной сестры королевы Расухерины Ранавалуна взошла на престол. В 1868 году она приняла крещение и объявила английский протестантизм государственной религией. Время её правления характеризуется в истории Мадагаскара быстрым приобщением мадагаскарского общества к европейской культуре, экономическим ростом, строительством школ, принятием первого свода законов, а также конфликтом с Францией. Ранавалуна II правила вместе с мужем премьер-министром Райнилайаривуни.

После её смерти на трон взошла Ранавалуна III — последняя королева Мадагаскара.

Примечания

Ссылки 
 Список правителей Мадагаскара